Барбарово  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Барбарово — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Барбарово — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Барбарово — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Барбарово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

См. также 
 Барборово